West Main Street District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Main Street District (Kentucky), ID-Nr. 87002441
 West Main Street District (Huron County, Ohio), ID-Nr. 74001535
 West Main Street District (Portage County, Ohio), ID-Nr. 77001082

Siehe auch:
 West Main Street Historic District